Volleyball Champions League 2015/16 steht für:

 Volleyball Champions League 2015/16 (Frauen)
 Volleyball Champions League 2015/16 (Männer)